De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2013 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 25 augustus 2013 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Tsjechië